Mauro Beccarelli, né le  à Coire dans le canton des Grisons en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| CP Berne|| LNA|| 30|| 1|| 2|| 3|| 8|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| HC Ambri-Piotta||  LNA|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 2000-2001|| CP Berne||  LNA|| 22|| 1|| 0|| 1|| 4|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| HC Bienne|| LNB|| 36|| 11|| 4|| 15|| 48|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|- 
| 2002-2003|| HC Bienne||  LNB|| 33|| 4|| 9|| 13|| 42|| 4|| 0|| 0|| 0||6 
|-
| 2003-2004|| HC Bienne||  LNB|| 43|| 9|| 19|| 28|| 44|| 15|| 4|| 2|| 6||12 
|- 
| 2004-2005|| HC Bienne||  LNB|| 12|| 2|| 6|| 8|| 14|| 12|| 2|| 5|| 7||12 
|-
| 2005-2006|| HC Bienne||  LNB|| 40|| 4|| 14|| 18|| 48||21 ||6 ||5 || 11||38 
|-
| 2006-2007|| HC Bienne||  LNB|| 43|| 8|| 18|| 26|| 61||22 ||5 || 4|| 9|| 32
|-
| 2007-2008|| HC Bienne||  LNB|| 43|| 8|| 15|| 23|| 34||10 ||1 || 1|| 2||6 
|- 
| 2008-2009|| HC Bienne||  LNA|| 13|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|- 
| 2008-2009|| SC Langenthal||  LNB|| 7|| 3|| 1|| 4|| 2|| || || || || 
|- 
| 2009-2010|| HC Bienne||  LNA|| 42|| 2|| 4|| 6|| 24|| -|| -|| -||- ||- 
|- 
| 2009-2010|| HC Ajoie||  LNB|| 4|| 1|| 1|| 2|| 8|| 7|| 1|| 1||2 ||2 
|- 
| 2010-2011|| EHC Zuchwil||  1 Ligue|| 27|| 13|| 15|| 28|| 16|| 11|| 3|| 5||8 ||12 
|-
| 2011-2012|| EHC Zuchwil||  1 Ligue|| 28 || 7 || 14 || 21 || 12 || 13 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
| 2012-2013|| EHC Zuchwil||  1 Ligue|| 32 || 10 || 25 || 35 || 42 || 12 || 1 || 3 || 4 || 6

Carrière internationale 

Il fait partie de l'équipe de Suisse de hockey sur glace au cours des compétitions suivantes :

Championnat d'Europe junior
 1998

Championnat du monde junior U-18
 1999

Palmarès 

 Il est champion Suisse de LNB en 2004, 2006, 2007 et 2008 avec le HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Famille dans le sport 
Il est le petit frère de Fabio Beccarelli ancien joueur de hockey avec qui il a joué au HC Coire et au HC Bienne.

Anecdote 
L'annonce par le speaker biennois d'une réussite par Mauro Beccarelli est suivie d'un "Olé" émanant du public, prouvant ainsi l'adulation de la part des supporters seelandais envers ce joueur combatif.

Références 

 Fiche de carrière sur www.eurohockey.com

Naissance en décembre 1981
Naissance à Coire
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ajoie
Joueur du SC Langenthal
Attaquant de hockey sur glace